Стопор — пристрій для зупинення або закріплення в певному положенні рухомих частин механізму машини.
  — стопор якірного ланцюга.
 Стопор — механізм для закривання розливного отвору ливарного ковша.

Див. також 
 Стопорне кільце
 Ступор